São Luiz est une municipalité de l'État du Roraima ;
 São Luiz do Paraitinga est une municipalité de l'État de São Paulo ;
 São Luiz Gonzaga est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 São Luís do Norte est une municipalité de l'État de Goiás ;
 Rio São Luiz est un fleuve de l'État d'Acre au Brésil.